Сен-Іле́р-ла-Плен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Ліможа, 10 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 92 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 211,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Ілер-ла-Плен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ілер-ла-Плен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез